Bernard kan syfta på:

Bernard (namn) – ett mansnamn
Bernard, Iowa – en ort i USA
Bernard (ö) – en ö i Antarktis
Bernard och Bianca – en amerikansk animerad långfilm från 1977

Personer
 
 Carlos Bernard (född 1962), amerikansk skådespelare 
  
  
 Éric Bernard (född 1964), fransk racerförare
 Bernard (född 1992), brasiliansk fotbollsspelare